Сен-Діза́н-дю-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний захід від Парижа, 150 км на південний захід від Пуатьє, 100 км на південний схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Дізан-дю-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта